Андре́евский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 1-й Андреевский переулок — переулок в Кемерове.
 Андреевский переулок — переулок в Орске.
 В Санкт-Петербурге:
 Андреевский переулок — переулок в Красносельском районе.
 Андреевский переулок — прежнее название части Андреевской улицы в историческом районе Волково.

Украина 
 В Прилуках:
 Андреевский переулок.
 2-й Андреевский переулок.

См. также 
 Андреевская набережная
 
 
 Андреевский спуск